Jung-Wien bezeichnet
 Chorvereinigung „Jung-Wien“, österreichischer Chor
 Jung-Wien (Literatur), österreichische literarische Gruppe